, родилась 20 июля 1952 года в Токио — японская киноактриса и певица. Одна из популярных звёзд современного японского кинематографа. Обладательница множества национальных кинопремий за свои актёрские работы: в её багаже 4 премии Японской академии, 4 кинопремии «Майнити»; актриса также была по два раза удостоена кинопремий «Голубая лента», «Кинэма дзюмпо» и Hochi Film Awards. В 2009 году Кэйко Мацудзака была награждена Медалью почёта с пурпурной лентой за заслуги в области культуры.

Биография

Ранние годы 
Кэйко наполовину кореянка, так как её отец Хидэаки — кореец (его корейское имя Хан Йин Мин), а мать Цунэко — японка. В их семье из четырёх человек у Кэйко был ещё и брат. Будучи ученицей в средней школе девочка выступала в школьном хоре и занималась в драмкружке. Однажды четырнадцатилетнюю Кэйко заметил агент по поиску юных талантов и предложил очаровательной девочке сделать актёрскую карьеру. Для начала юная актриса сыграла небольшую роль в фильме кинокомпании «Сётику» «Шпион-ниндзя» (1966, реж. Сигэюки Яманэ) и на телевидении в экранизации популярной в те годы манги Ninja Hattorikun + Ninja Kaijû Zippô (1967, производство «Тоэй»). После окончания средней школы, Кэйко Мацудзака поступила в частный .

Карьера в кино 
С 1969 года молодая актриса начинает работать на студии «Дайэй». Обратит на себя внимание ролью в фильме знаменитого постановщика Ясудзо Масумуры «Игра» (1971), но в декабре 1971 года кинокомпания «Дайэй» объявит о своём банкротстве. Начиная с фильма «Обычная тьма» (1972, реж. Юсукэ Ватанабэ) перешла работать в кинокомпанию «Сётику». Продолжала при этом успешную карьеру на телевидении и в том же 1972 году была отмечена премией «Золотая стрела» как начинающая актриса за роль в популярном молодёжном сериале телекомпании NHK «Молодые люди».

Кэйко Мацудзака снималась в фильмах различных жанров. Была убедительна и в традиционных дзидайгэки: «Миямото Мусаси» (1973, реж. Тай Като), «Наблюдая эпоху заходящего солнца» (1974, реж. Кэндзи Мисуми), «Нидзаэмон Кумокири» («Бандиты против самураев», 1978, реж. Хидэо Гося); и в мелодрамах: «Любовь после школы» (1973, реж. Хироси Дзё), «Двое влюблённых» (1977, реж. Кацуми Нисикава), «Река Дотомбори» («Заблудшие любовники», 1982, реж. Киндзи Фукасаку), «Дама с камелиями» (1988, реж. Ёситака Асама). Добилась известности, сыграв роковых красавиц в детективных лентах режиссёра Ёситаро Номуры «Происшествие» (1978) и «Три неотправленных письма» (1979). За исполнение ролей в двух этих кинокартинах актриса получила номинации на кинопремию Японской академии (у Кэйко в общей сложности будет шесть номинаций и четыре победы: три раза была признана «Лучшей актрисой года» и один раз отмечена премией Японской академии в номинации «Самая популярная» / Most Popular Actor/Actress).

В 1970-е — 1980-е годы Мацудзака признавалась одной из самых эротичных японских красавиц. Впрочем, актрису это никогда не смущало и она довольно часто позировала фотографам в обнажённом виде. Во второй половине 1970-х в рамках эксклюзивного соглашения с журналом Bunny Girl рекламировала купальники.

В 1980-х годах Мацудзака становится одной самых популярных и востребованных звёзд японского кино и телевидения. В эти годы наиболее впечатляющими будут её работы у знаменитого Киндзи Фукасаку: «Врата юности» (1981), «Козёл отпущения» («Пропащий парень», 1982), «Легенда о восьми самураях» (1983), «Бунт цветов» (1988) и других. За роли в фильмах Фукасаку актриса была удостоена множества национальных кинопремий тех лет.

Не менее успешна была и её карьера певицы, начатая в 1979 году, а песня 愛の水中花 (Ай-но суитюка) композитора Тадао Иноуэ, исполненная ей в сериале «Суитюка» (1979) перешла в разряд вечных хитов и до сих пор востребована в радиоэфире и на телевизионных экранах Японии.

В 1981 году Кэйко Мацудзака приняла участие в очередной серии популярного в Японии комедийного киносериала «Мужчине живётся трудно. Фильм 27: Осакская любовь Торадзиро» режиссёра Ёдзи Ямады. В сериале показываются комические злоключения незадачливого простака Тора-сана, которому никак не везёт в любви. Поэтому каждая серия заканчивается его любовной потерей и в следующей серии Тора-сан влюбляется уже в другую девушку. На протяжении двух с лишним десятилетий, что снимался этот киносериал, в «возлюбленных» у Тора-сана побывали все самые популярные актрисы японского кино тех лет (Комаки Курихара, Аяко Вакао, Саюри Ёсинага, Рурико Асаока, Кэйко Киси и другие). Мало кому из них выпала честь более одного раза появиться на экране в этом популярном сериале, занесённом в «Книгу рекордов Гиннесса» как самый длинный киносериал в истории мирового кино (48 эпизодов, снятых с 1969 по 1995 гг.). Однако Кэйко Мацудзака настолько органично впишется в повествование и понравится кинозрителям (получив кстати за эту роль премию Японской академии и кинопремию «Голубая лента» в номинации «Лучшая актриса года»), что режиссёр Ёдзи Ямада пригласит актрису в ещё одну серию: «Мужчине живётся трудно. Фильм 46: Торадзиро делает предложение» (1993). Ямада снимет актрису и в других своих проектах, среди которых наиболее запомнится зрителям её роль скандальной кинозвезды-примадонны Сумиэ Кавасимы в фильме «Последний дубль» (1986).

За роль Михо, безумной жены главного героя, в лучшей киноленте Кохэя Огури «Жало смерти» (в ином переводе — «Смертельное жало», 1990) Мацудзака была названа «Лучшей актрисой года» на церемониях награждения кинопремий Японской академии, «Кинэма Дзюмпо», «Майнити», «Голубая лента» и Hochi Film Awards.

Среди лучших работ актрисы 1990-х — 2000-х годов: Томико в военной драме Сёхэя Имамуры «Доктор Акаги» (1998); императрица Цутигумо в фэнтези «Сакуя: Убийца демонов» (2000, реж. Томоо Хатигути); Тэруэ Катакури в музыкальной комедии Такаси Миикэ «Счастье семьи Катакури» (2002); Такэко Инугами в детективном фильме Кона Итикавы «Убийца клана Инугами» (2006); две роли в военной драме, основанной на автобиографическом романе Акиюки Носаки «Могила светлячков» (2008, реж. Таро Хюгадзи).

Кэйко Мацудзака много снималась в рекламе для различных компаний, в том числе Nippon Menard Cosmetic Co., Nissin Foods, Yutoku Pharmaceutical Industries, Nissan Sunny, , , и Ōtsuka Foods. С 2000 года участвовала в рекламной кампании мобильных телефонов фирмы DoCoMo.

С помощью фотохудожника Эйхары Наканиси Кэйко выпустит в 2002 году фотоальбом «Легенда сакуры — фотографии Кэйко Мацудзаки».

В декабре 2005 года представляла балетную школу, открывшуюся в Токио. Она лично показала несколько танцев и даже получила специальный приз.

В последние годы Кэйко Мацудзака всё меньше снимается в кино, но необычайно много играет в телесериалах. Среди лучших работ на телеэкране можно отметить роль Кёко Коури в мини-сериале «Испытание человека» (экранизация одноимённого романа Сэйити Моримуры) и роль реальной героини Макико Исихары, жены популярного киноактёра Юдзиро Исихары в биографическом мини-сериале о нём и его старшем брате, писателе Синтаро Исихаре «Младший брат» (оба сняты в 2004 году).

Личная жизнь 
В 1969 году семнадцатилетняя Кэйко родила внебрачную дочь, об отце которой ничего не известно.

В 1982 году во время съёмок фильма «Козёл отпущения» между Кэйко Мацудзака и режиссёром Киндзи Фукасаку возник бурный, но непродолжительный роман.

В 1991 году Кэйко Мацудзака примет предложение руки и сердца от джазового гитариста Харухико Такаути. Однако родители Кэйко были категорично против этого союза. Отец признавался журналистам, что его дочь «наивная дурочка, которая не понимает, что этому нищему музыкантишке нужны лишь её деньги». Этот раздор в семействе зашёл так далеко, что отец публично отрёкся от дочери. Расстроенные молодожёны вскоре после свадьбы решили эмигрировать в США. Какое-то время жили в Нью-Йорке, но недолго, ибо заскучав по родине, вернутся в Японию. Такаути официально усыновил внебрачную дочь Кэйко, которая относилась к нему как к родному отцу. Между тем разлад отношений с родителями продолжался: в 1993 году отец написал и издал книгу «Последние слова моей дочери Кэйко Мацудзака», вызвавшую бурю негодования, как со стороны поклонников, так и от самой Кэйко. Несмотря на трения в семействе, Кэйко искала пути примирения с родителями после рождения её двух дочерей от Такаути (в 1992 и 1994 гг.). Когда отец был уже при смерти, актриса старалась найти время в перерывах между съёмками, чтобы его навестить. Кэйко оплачивала ежемесячный счёт в 500 000 иен сиделке. Отец умер в декабре 2007 года так и не примирившись с дочерью, хотя она была уже давно в разводе с Такаути (с 2003 года). После смерти отца Кэйко удалось наладить отношения с матерью. Они даже вместе совершили путешествие на родину отца в Южную Корею.

Признание 
 В 2009 году в Японии решили определить десятку самых красивых японских киноактрис. По результатам голосования, проведённого ведущим японским журналом «» и опубликованных в четвёртом номере издания (в голосовании приняли участие как читатели, так и авторы журнала), Кэйко Мацудзака удостоена десятого места в списке.
 В 2009 году Кэйко Мацудзака была награждена Медалью Почёта с пурпурной лентой за заслуги в области культуры.

Награды и номинации

Фильмография

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 
 песня 愛の水中花 (Ай-но суитюка) в исполнении Кэйко Мацудзака на You Tube